Джу́лиан Па́трик Барнс (; 19 января 1946) — английский писатель, эссеист, литературный критик, один из видных представителей литературы постмодернизма. Лауреат Букеровской (2011) и Иерусалимской премий  (2021).

Биография 
Джулиан Патрик Барнс родился 19 января 1946 года в городе Лестер в центре Англии.

С 1957 по 1964 годы учился в Школе Лондонского Сити (). После окончания школы Барнс поступает в колледж «Магдалена» Оксфордского университета, на факультет современных западноевропейских языков. В 1968 году с отличием оканчивает университет.

Первыми литературными опытами стали детективные рассказы, которые Барнс публиковал под псевдонимом Дэн Кавана. После ряда публикаций в литературных альманахах — напечатал свой первый роман «Метроленд», удостоенный премии Сомерсета Моэма. Роман рассказывает о судьбе поколения бунтарей и нигилистов 1960-х.

Роман «История мира в 10½ главах» (1989) явился настоящим событием в литературе. Написанный в жанре антиутопии, роман ищет ответы на ряд философских вопросов о сущности человека, его прошлом, настоящем и будущем.

Среди произведений Барнса есть новеллы о любви, например «До того, как она встретила меня», «Как всё было» (Премия Фемина, 1992), «Любовь и так далее».

Роман «Попугай Флобера» (Премия Медичи, 1986) представляет собой интересное исследование о роли автора в творческом процессе.

Барнс трижды за свою творческую карьеру попадал в шорт-лист Букеровской премии, и стал её лауреатом в 2011 году. В 2005 году на соискание Букера был выдвинут роман «Артур и Джордж». Английские букмекеры считали Барнса фаворитом, однако стать победителем ему было не суждено. В 2011 году это недоразумение было преодолено. Барнс был удостоен премии за роман «Предчувствие конца».

В 2011 году получил также премию Дэвида Коэна.

Романы «Метроленд» и «Любовь и так далее» были экранизированы в Великобритании и Франции соответственно.

В 2021 году стал лауреатом международной литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» за книгу «Нечего бояться».

Был женат на своём литературном агенте Пэт Кавана, с которой они жили в Северном Лондоне. В октябре 2008 Пэт скоропостижно умерла от рака.

Библиография

Романы и рассказы 
 Метроленд / Metroland (1980, рус. перевод 2001)
 До того, как она встретила меня / Before She Met Me (1982, рус. перевод 2005)
 Попугай Флобера / Flaubert’s Parrot (1984, рус. перевод 2002)
 Глядя на солнце / Staring at the Sun (1986, рус. перевод И. Гуровой; 2003; М: Изд. Ермак, 2004)
 История мира в 10½ главах / A History of the World in 10½ Chapters (1989, рус. перевод 1994)
 Как всё было / Talking it Over (1991, рус. перевод 2002)
 Дикобраз / The Porcupine (1992, рус. перевод 1995)
 По ту сторону Ла-Манша / Cross Channel (1996, рус. перевод 2005) (рассказы)
 Англия, Англия / England, England (1998, рус. перевод 2003)
 Любовь и так далее / Love, etc (2000, рус. перевод 2003)
 Лимонный стол / The Lemon Table (2004, рус. перевод 2006) (рассказы)
 Артур и Джордж / Arthur & George (2005, рус. перевод 2007)
 Пульс / Pulse (2011, рус. перевод 2011) (рассказы)
 Предчувствие конца / The Sense of an Ending (2011, рус. перевод 2012), удостоен Букеровской премии
 Шум времени / The Noise of Time (2016)
 Одна история / The Only Story (2018)
 Элизабет Финч / Elizabeth Finch (2022, рус. перевод 2022)

Под псевдонимом Дэн Кавана 
 Даффи влип / Duffy (1980, рус. перевод 2005)
 / Fiddle City (1981)
 Добей лежачего / Putting the Boot In (1985, рус. перевод 2009)
 / Going to the Dogs (1987)

Документальная проза и эссе 
 Письма из Лондона / Letters from London (1995)
 Хочу заявить / Something to Declare (2002)
 Педант на кухне / The Pedant in the Kitchen (2003)
 Нечего бояться / Nothing to Be Frightened Of (2008) (русский перевод 2011)
 Уровни жизни / Levels of Life (2013)
 Открой глаза (рус. перевод 2018) /Keeping an Eye Open (2015)
 Портрет мужчины в красном / The Man in the Red Coat (2019)

Примечание

Ссылки 

 Официальный сайт Джулиана Барнса
 Официальный сайт Дэна Кавана
 
 
 Феномен Джулиана Барнса. Круглый стол
 Известия: Интервью Джулиана Барнса
 Восточный ветер (рассказ)
 

 
Авторы детективной прозы
Английские писатели XX века
Английские писатели XXI века
Выпускники Магдален-колледжа
Лауреаты премии Гринцане Кавур
Лауреаты премии Фемина
Лауреаты Австрийской государственной премии по европейской литературе